Bosznia-Hercegovina
Klanac falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
Klanac falu Prozor-Rama községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Klanac falu Trnovo községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

Horvátország
Klanac falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében
Klanac falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Klanac Perjasički falu Szluin községben Károlyváros megyében
Bijeli Klanac falu Krnjak községben Károlyváros megyében
Drenov Klanac falu Otocsán községben Lika-Zengg megyében
Jelov Klanac falu Rakovica községben Károlyváros megyében
Rapain Klanac falu Brinje községben Lika-Zengg megyében